Arturo Berutti (1862-1938) – compositore e musicista argentino
Massimo Vittorio Berutti (1967) – politico italiano